Natoya Goule (née le  dans la paroisse de Manchester) est une athlète jamaïcaine, spécialiste du 800 mètres.

Biographie 

En 2015, lors des Championnats de Jamaïque, elle remporte le titre national du 800 mètres et descend pour la première fois de sa carrière sous les 2 minutes avec le temps de . Elle bat son record personnel et le record de Jamaïque le  lors du Meeting de Paris avec un temps de .

Le , elle termine  du Meeting Herculis de Monaco et bat son propre record de Jamaïque en 1 min 56 s 15.

Elle se classe  des championnats du monde 2019 à Doha sur 800 m.

Palmarès

Records

Liens externes

Références 

Naissance en mars 1991
Naissance dans la paroisse de Manchester
Coureuse de demi-fond jamaïcaine
Coureuse de 800 mètres
Championne d'Amérique centrale et des Caraïbes d'athlétisme
Médaillée d'or aux Jeux panaméricains
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2016
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2020